Lendy bezeichnet folgendes:

 E.A.W. Lendy † 1893 in Waiima, Kapitän der Britischen Marine, siehe Grab von Kapitän Lendy
 Charles Frederick Lendy † 1894 in Rhodesien, britischer Offizier 
 Lendy (Polen), ein Dorf in Polen